Die Handball-Regionalliga der Frauen startete auch in der Saison 2002/03 mit sechs Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord, Nordost und Mitte.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 VfL Waiblingen aus der Regionalliga Süd,
 TSG Leihgestern aus der Regionalliga Südwest,
 HG Remscheid aus der Regionalliga West,
 DSC Oldenburg aus der Regionalliga Nord und
 SGH Rosengarten aus der Regionalliga Nordost und
 HC Leipzig II aus der Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: VfL Waiblingen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: TV Nendingen (Rückzug), DJK Taufkirchen und TV Nußdorf.
Aufsteiger aus den Oberligen: ASV Dachau, TV Holzheim, TV Möglingen und TV Nellingen.
Aus der Regionalliga Mitte: HG Quelle Fürth.
In die Regionalliga Südwest wechselt: TS Ottersweier.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TSG Leihgestern.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: TV Nieder-Olm, TV Ruchheim und SV Zweibrücken.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Mannheim, SV 1946 Crumstadt, TS Ottersweier, TSV Freinsheim und TuS Ottenheim.
In die Regionalliga West wechselt: TG Osthofen.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HG Remscheid.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: Bayer Uerdingen, Pulheimer SC und HSV Frechen.
Aufsteiger aus den Oberligen: 1. FC Köln, HSG Wittlich und Neusser HV.
Aus der Regionalliga Südwest:  TG Osthofen
Fusion: TuS Bannberscheid schließt sich mit Bad Erms zur HSG Bannberscheid/Bad Erms zusammen.
Verzicht: Königsdorf/Köln verzichtet auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: DSC Oldenburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: Königsborner SV, Germania List II und MTV Ashausen-Gehrden.
Aufsteiger aus den Oberligen: Eintracht Oberlübbe, TV Cloppenburg und TV Oyten.
Aus der Regionalliga Nordost: Buxtehuder SV II. 
In die Regionalliga Mitte wechselt: SG Misburg.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SGH Rosengarten.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TSV Nord Harrislee.
Absteiger in die Oberligen: Ahrensburger TSV, VfL Bad Schwartau und SV Friedrichsort.
Aufsteiger aus den Oberligen: MTV Heide, HT 16 Hamburg, Stralsunder HV und TMBW Berlin.
In die Regionalliga Nord wechselt: Buxtehuder SV II

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HC Leipzig II.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: Germania List.
Absteiger in die Oberligen: Sachsen Neustadt-Sebnitz, SG Tasmania Neukölln und MTV VJ Peine.
Aufsteiger aus den Oberligen: SV Reichensachsen, VfL Wolfsburg und Wacker Osterwald II.
Aus der Regionalliga Nord: SG Misburg.
In die Regionalliga Süd wechselt: HG Quelle Fürth.
Änderung: Der HSC 2000 Magdeburg tritt in der Regionalliga allein an. Die HSG Magdeburg-Niederndodeleben wird aufgelöst. 
Änderung: Der Berliner TSC tritt künftig alleine an.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind: VfL Waiblingen,
TSG Leihgestern, HG Remscheid, DSC Oldenburg, SGH Rosengarten und HC Leipzig II.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2002
Handballsaison 2002/03